

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Olivier Tingry (1972- ), ancien footballeur français ;
 Pierre-François Tingry, (1743-1821), chimiste, minéralogiste et pharmacien suisse ;

Toponymie
 Tingry commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais ;

Homonymie
Homonymie de patronyme